Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Симона Халеп з рахунком 2–6, 2–6.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр 

{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Кваліфікаційний матч

| team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Еліна Світоліна
| RD1-score1-1=2
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Лара Арруабаррена
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=3

| RD1-seed3= 
| RD1-team3= Яна Чепелова
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Лєна Литвак
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=3

| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Гетер Вотсон
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=1r
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Чжан Шуай
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=12
| RD1-team8= Юханна Ларссон
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3=4

| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Еліна Світоліна
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Яна Чепелова
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3=
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Чжан Шуай
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3= 

| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Еліна Світоліна
| RD3-score1-1=64
| RD3-score1-2=2
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2=

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

New Haven Open at Yale, одиночний розряд
New Haven Open at Yale 2013